Minnaert steht für:

 (1670) Minnaert, nach dem Astronomen benannter Asteroid
 Minnaert (Mondkrater), nach dem Astronomen benannter Mondkrater

Minnaert ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Minnaert (1887–1975), belgischer Turner
 Marcel Minnaert (1893–1970), belgischer Astronom
 Marie Minnaert (* 1999), belgische Fußballspielerin